Канчо-Роано или Канчо-Руано (, ) — археологический памятник на территории муниципалитета Саламеа-де-ла-Серена в провинции Бадахос (Испания). Находится в 3 км от г. Саламеа по направлению к Кинтана-де-ла-Серена, в небольшой долине у речки Каганча.

Представляет собой лучшее по сохранности из сооружений тартессийской цивилизации на Пиренейском полуострове. Сооружено не позднее VI века до н. э., в последующие века расширено и перестроено. Здание уникально как по своей конструкции, так и по обнаруженным близ него артефактам. Сооружение датируется около 550 года до н. э., а разрушение произошло не позднее 370 года до н. э. в результате пожара, либо случайного, либо ритуального.

Основной элемент здания, имеющий квадратное основание, ориентирован на восток, и был окружён глубоким рвом, наполненным водой; предположительно уровень воды оставался постоянным в течение всего года. Точное назначение здания неизвестно, однако, учитывая оборонительные сооружения — в частности, тот же ров — он мог быть дворцом-святилищем.

Раскопки под руководством Хуана Малукер де Мотес начались в 1978 году. Ввиду важности памятника он был причислен к Национальным монументам Испании в 1986 году. В настоящее время памятник открыт для посещения туристами, рядом с ним построен информационный центр, где они могут увидеть мультимедиапрезентацию и макет сооружения.

По своему внешнему виду памятник напоминает ближневосточный зиккурат, тогда как для западной Европы его конструкция необычна.

Ссылки 
 Todo sobre Cancho Roano (web del C.S.I.C.) 
 El Santuario de Cancho Roano 
 Museo de Cancho Roano 
 Cancho Roano como monumento proto-histórico (documento PDF)

Литература 
 Козловская В. И. Канчо Роано в свете современной археологии: святилище или крепость -резиденция тартессийского правителя?// Вестник древней истории. М.,2004.; № 4. С.86-110.

Археологические объекты в Испании
Эстремадура
Европа бронзового века
Тартесс